Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди мужчин 2014 прошёл в Минске с 8 по 18 марта по круговой системе.  В турнире приняли участие 12 спортсменов, 3 из них звание имели международного гроссмейстера, 2 звание международного мастера и 2 звание мастера ФМЖД.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2014
2014 год в шашках
Март 2014 года
Спорт в Белоруссии в 2014 году
Спортивные соревнования в Минске